Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2014 прошёл в Бангкоке (Таиланд) с 10 по 15 июня. Проводился в основной программе и блице по швейцарской системе в 9 и 7 туров соответственно. Чемпионом в основной программе стал представитель Монголии Дул Эрдэнэбилэг. В блице представитель Узбекистана Алишер Артыков и Дул Эрдэнэбилэг набрали одинаковое количество очков и имели одинаковые коэффициенты. По дополнительным критериям чемпионом признан Дул Эрдэнэбилэг. Одновременно проводились чемпионат Азии среди женщин и в других возрастных категориях.

Результаты

Классические 
Приняли участие 18 спортсменов из 6 стран.

Блиц 
Приняли участие 19 спортсменов из 5 стран.

Ссылки 
 Результаты на сайте Азиатской конфедерации шашек
 Результаты на сайте Нидерландской федерации шашек

Чемпионаты Азии по международным шашкам
2014 год в шашках
Июнь 2014 года
Спорт в Таиланде в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Бангкоке
Чемпионаты Азии в 2014 году